Евге́ний Серге́евич Чебота́ру (; 16 октября 1984, Кишинёв, СССР) — молдавский футболист, полузащитник клуба «Петролул».

Карьера

Клубная 
Уроженец Кишинёва. Начал профессиональную карьеру в возрасте 19 лет в местном «Зимбру», в составе которого провёл четыре сезона, за которые провёл 59 матчей за клуб в чемпионате, забил десять мячей. Дважды в 2003 и 2004 годах вместе с «Зимбру» становился обладателем кубка Молдавии. В 2006 году покинул клуб и перебрался в румынский «Чахлэул». За шесть лет в «Чахлэуле» вместе с клубом трижды становился победителем соревнований второй румынской лиги. Летом 2011 года был на просмотре в клубе российской Премьер-лиги «Спартак-Нальчик», в декабре было объявлено о подписании с игроком трёхлетнего соглашения. Дебютировал в Премьер-лиге 7 апреля 2012 года в матче с «Томью», выйдя на замену на 75-й минуте. Свой первый гол за «Спартак-Нальчик» забил 13 июля 2013 года в ворота нижнекамского «Нефтехимика» на 7 минуте встречи.

В сборной 
В составе главной национальной команды дебютировал 17 ноября 2007 года в игре отборочного турнира к чемпионату Европы 2008 года против сборной Венгрии.

Итого: 42 матча / 0 голов; 9 побед, 8 ничьих, 25 поражений.

Достижения 
 Обладатель кубка Молдавии (2): 2003, 2004.
 Финалист Суперкубка Молдавии: 2004.
 Бронзовый призёр первенства ФНЛ: 2012/13

Примечания 

Футболисты Молдавии
Игроки сборной Молдавии по футболу
Игроки ФК «Зимбру»
Игроки ФК «Чахлэул»
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Академика» Клинчени
Игроки ФК «Петролул»